«Хроника принцев», более известная под валлийским названием  — один из важнейших источников по истории Уэльса. Это хроника в форме анналов, составленная как продолжение «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского. «Хроника принцев» сохранилась в виде нескольких валлийских переводов латинского оригинала, не дошедщего до наших дней. Самые важные редакции сохранились в рукописи Peniarth 20 и в Красной Книге из Хергеста (чуть менее полный вариант). Версия, известная как  («Короли англичан»), сочетает материал валлийских анналов и английских источников.

Версия Peniarth MS начинается на 681 году с записи о смерти Кадваладра ап Кадваллона и заканчивается на 1332 году. Записи под каждым годом обычно кратки и упоминают только самые важные события, такие как чьи-то смерти и стихийные бедствия, но в более позднее время становятся подробнее. Особое внимание уделяется королевствам Гвинед, Дехейбарт и Поуис, но упоминаются также церковные события, такие как переход при расчёте даты Пасхи с кельтского календаря на римский, осуществленный в 768 году Эльбодием (Элводом), епископом Бангорским. Иногда встречаются краткие записи о событиях в Англии, Шотландии, Ирландии и Франции.

Предполагается, что изначальная версия «Хроники принцев» была составлена в аббатстве Страта Флорида, но могла в XI веке храниться в монастыре Лланбадарна. При составлении «Хроники» использовались и анналы других монастырей. По крайней мере одна валлийская версия также, вероятно, была составлена в Страта Флорида.

Издания хроники 
 
 Хроника принцев

Литература 
 John Edward Lloyd, The Welsh Chronicles (London: H. Milford, 1929)
 Ian R. Jack, Medieval Wales (Ithaca: Cornell University Press, 1972)
 Thomas Jones, ed. Brut y Tywysogion: Red Book of Hergest Version (Cardiff: University of Wales Press, 1973)
 Thomas Jones, ed. Brut y Tywysogion: Peniarth MS. 20 version (Cardiff: University of Wales Press, 1952)

Ссылки 
 Перевод части «Хроники» из рукописи Peniarth 20

Появились в 681 году
Валлийские хроники
Средневековая латинская литература
Книги в Национальной библиотеке Уэльса